The War Correspondent – cortometraggio del 1913 diretto da Robert G. Vignola
 The War Correspondent – cortometraggio del 1913 diretto da Jay Hunt